

Persone
 Dave Kitson, propr. David Barry Kitson (1980) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Gerald Kitson (1856-1950) – generale inglese
 Harold Kitson (1874-1951), tennista sudafricano

Altro
 Kitson and Company – fabbrica inglese di locomotive a vapore